Чемпионат Европы по борьбе 2005 года проходил 12-17 апреля в городе Варна (Болгария).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Медали

Медалисты

Вольная борьба (женщины)

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

Чемпионаты Европы по борьбе
2005 год в борьбе
Спорт в Болгарии в 2005 году
Международные спортивные соревнования в Варне
Борьба
Чемпионаты Европы в Болгарии
Международные соревнования по борьбе в Болгарии
Апрель 2005 года